Szwajcaria:
 Meienberg – dawna nazwa gminy Sins w kantonie Argowia, w okręgu Muri

Osoby:
 Josef Emanuel Meienberg – szwajcarski filolog
 Niklaus Meienberg – szwajcarski pisarz

Zobacz też:
 Mainberg
 Meinberg
 Meyenberg